Лухманов, Дмитрий:
 Лухманов, Дмитрий Александрович (1765—1841) — русский купец, коммерции советник; антиквар-букинист и нумизмат.
 Лухманов, Дмитрий Афанасьевич (1867—1946) — российский и советский мореплаватель, Герой труда. См. также 
 Лахман